Jerzy Pełka (zm. 1603) – łowczy sanocki
 Jerzy Pełka (zm. 1752) – łowczy sanocki
 Jerzy Pełka (1953–2009) – polski historyk regionalista